A New Flame (album) - album van Simply Red
 A New Flame (single) - single van bovenstaand album